Les élections municipales dans le Territoire de Belfort se déroulent le  pour le premier tour. Le second tour prévu le  est reporté au  suivant en raison de la pandémie de covid-19.

Maires sortants et maires élus

Résultats en nombre de maires

Résultats des municipales de 2020 dans les communes de plus de

Andelnans  
 Maire sortant : Bernard Mauffrey (DVD)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bavilliers  
 Maire sortant : Éric Koeberlé (MoDem puis LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Beaucourt  
 Maire sortant : Thomas Bietry (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Belfort  
 Maire sortant : Damien Meslot (LR)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 36 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bessoncourt  
 Maire sortant : Guy Mouilleseaux (PS)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bourogne  
 Maire sortant : Jean-François Roost (PS)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Châtenois-les-Forges  
 Maire sortant : André Brunetta (LR)
 24 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chaux  
 Maire sortant : André Piccinelli (DVD)
 17 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chèvremont  
 Maire sortant : Jean-Paul Moutarlier (PS)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cravanche  
 Maire sortant : Yves Druet (DVG)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Danjoutin  
 Maire sortant : Daniel Feurtey (EÉLV)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (

Delle  
 Maire sortant : Sandrine Larcher (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Essert  
 Maire sortant : Yves Gaume (LR)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Étueffont  
 Maire sortant : René Bazinn (MRC)
 17 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Évette-Salbert  
 Maire sortant : Bernard Guillemet (DVG)
 21 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Giromagny  
 Maire sortant : Jacques Colin (DVG)
 24 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Grandvillars  
 Maire sortant : Christian Rayot (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Joncherey  
 Maire sortant : Jacques Alexandre (DVD)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lepuix  
 Maire sortant : Daniel Roth (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Meroux-Moval  
 Maire sortant : Stéphane Guyod (SE)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Méziré  
 Maire sortant : Raphaël Rodriguez (PS)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montreux-Château  
 Maire sortant : Laurent Conrad (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Morvillars  
 Maire sortant : Françoise Ravey (DVD)
 17 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Offemont  
 Maire sortant : Pierre Carles (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pérouse  
 Maire sortant : Christian Houille (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Roppe  
 Maire sortant : Louis Heilmann
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Rougemont-le-Château  
 Maire sortant : Didier Vallverdu (LR)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Trévenans  
 Maire sortant : Pierre Barlogis (DVD)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Valdoie  
 Maire sortant : Corrine Coudereau (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 

 Élections municipales en France
 Politique dans le Territoire de Belfort
 Liste des communes du Territoire de Belfort

Territoire de Belfort
Municipales, 2020